Jan III Pobożny (ok. 1425 - między 1482/85) – książę głubczycki od 1445/1449
 Jan III Pobożny (1502-1557) – król Portugalii od 1521